Die lustige Witwe steht für:

 Die lustige Witwe, Operette von Franz Lehár (1905)

Filme:
 Die lustige Witwe (1925), US-amerikanischer Film von Erich von Stroheim
 Die lustige Witwe (1934), US-amerikanischer Film Film von Ernst Lubitsch
 Die lustige Witwe (1952), US-amerikanischer Film von Curtis Bernhardt
 Die lustige Witwe (Fernsehfilm, 1952), deutscher Fernsehfilm von Ekkehard Böhmer und Leo Mittler 
 Die lustige Witwe (1962), österreichisch-französischer Film von Werner Jacobs
 Die lustige Witwe (2005), deutsch-schweizerischer Fernsehfilm von Anton Reitzenstein 
 Die lustige Witwe (2007), deutscher Fernsehfilm von Don Kent